Marsó oder Marso ist der Familienname folgender Personen:

 Paco Marsó (1948–2010), spanischer Schauspieler und Theaterleiter
 Sílvia Marsó (* 1963), spanische Schauspielerin und Moderatorin
 Stephan von Marso (* 1971), österreichischer Schauspieler